Сезон АБА 1971/72 являлся 5-м сезоном Американской баскетбольной ассоциации (АБА), по окончании которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Индиана Пэйсерс». В регулярном сезоне приняло участие 11 клубов, которые выступали и в прошлом, за одним единственным исключением. Команда «Техас Чеперрелс» вернулась из Лаббока (штат Техас) в Даллас, возвратив себе своё бывшее название «Даллас Чеперрелс».

Регулярный чемпионат стартовал 13 октября 1971 года матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Юта Старз», и клубом «Денвер Рокетс», в котором «Звёзды» переиграли своего соперника со счётом 135:121. 29 января 1972 года в «Фридом Холле» в Луисвилле состоялся Матч всех звёзд АБА, в котором команда Востока без всяческих проблем переиграла команду Запада со счётом 142:115, а MVP этой игры был признан тяжёлый форвард «Кентукки Колонелс» Дэн Иссл, который за 23 минуты, проведённых на паркете, собрал коллекцию из 21 очка, 9 подборов и 5 результативных передач за команду Востока. Регулярный сезон в том году закончился 29 марта, MVP которого был признан центровой «Колонелс» Артис Гилмор. Наставник клуба «Даллас Чеперрелс», Том Ниссалке, стал тренером года, а тот же Артис Гилмор — новичком года. Официально первенство завершилось 20 мая, когда клуб «Индиана Пэйсерс» переиграл в шестом матче финальной серии до четырёх побед «Нью-Йорк Нетс», а MVP плей-офф стал защитник «Пэйсерс» Фредди Льюис.

Регулярный чемпионат 

В Восточном дивизионе команда «Кентукки Колонелс» закончила регулярный чемпионат с лучшим балансом побед и поражений (68-16), попутно установив и рекорд по проценту выигрышей (81%). Однако это сыграло с игроками «Кентукки» очень злую шутку в плей-офф, так как они видимо посчитали, что легко обыграют в первом раунде клуб «Нью-Йорк Нетс», который в первенстве одержал на 24 победы меньше (44-40) и занял всего лишь третье место. «Колонелс» проиграли в серии «Нетс» со счётом 2-4 и бесславно закончили поход за титулом, хотя считались в плей-офф бесспорными фаворитами.

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф

Статистические лидеры сезона

Основные показатели

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок регулярного чемпионата: Артис Гилмор, Кентукки Колонелс
 Самый ценный игрок плей-офф: Фредди Льюис, Индиана Пэйсерс
 Новичок года: Артис Гилмор, Кентукки Колонелс
 Тренер года: Том Ниссалке, Даллас Чеперрелс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Дэн Иссл (Колонелс)
 Ф Рик Бэрри (Нетс)
 Ц Артис Гилмор (Колонелс)
 З Донни Фримен (Чеперрелс)
 З Билл Мелчионни (Нетс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Вилли Уайз (Старз)
 Ф Джулиус Ирвинг (Сквайрз)
 Ц Зелмо Бити (Старз)
 З Ральф Симпсон (Рокетс)
 З Чарли Скотт (Сквайрз)

 Сборная новичков:
 Ф Джулиус Ирвинг (Сквайрз)
 Ф Джордж Макгиннис (Пэйсерс)
 Ц Артис Гилмор (Колонелс)
 З Джонни Нейман (Прос)
 З Джон Роуч (Нетс)

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1971/1972